Kuhgraben ist ein Gewässername und Gewässernamensbestandteil:

 Kuhgraben (Bremen), Kanal in der Wümmeniederung, Bremen
 Kuhgrabensee, Baggersee beim Stadtteil Blockland, Bremen
 Kuhgraben (Buchbach), rechter Zufluss des Buchbachs oder Ernbachs (zum Tannbach, zur Steinlach) vor Belsen, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Kuhgraben (Grumbach), linker Zufluss des Grumbachs bei Scheßlitz, Landkreis Bamberg, Bayern, der in den Leitenbach mündet
 Kuhgraben (Höllgraben), linker Zufluss des Höllgraben bei Leismühl, Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, der in den Zeller Bach (Isar) mündet
 Kuhgraben (Uchte), rechter Zufluss der Uchte, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Alter Kuhgraben (Uchte), Zufluss des Kuhgraben (Uchte)
 Neuer Kuhgraben (Uchte), Zufluss des Kuhgraben (Uchte) 
 Kuhgraben (Uecker), linker Zufluss der Uecker 

 Kuhgraben, anderer Name des Heidekampgraben, Bezirk Berlin-Treptow, Berlin

   
 Unterer Kuhgraben, linker Zufluss des Betzengrabens bei Esbach, Markt Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern 
  Oberer Kuhgraben, rechter Zufluss des Unteren Kuhgrabens bei Esbach, Gemeinde Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hohle hinterer und vorderer Kuhgraben
 Kuhbach
 Kühgraben